Heideland – comune del circondario dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)
 Heideland – comune del circondario rurale Saale-Holzland-Kreis (Turingia)